Buchheister ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Buchheister (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Carl Buchheister (1890–1964), deutscher Maler
 Joachim Buchheister (* 1963), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht

 Klaus Buchheister (1934–2013), deutscher Politiker (CDU)
 Otto Buchheister (1893–1966), deutscher Politiker (NSDAP)